

Topónimos
Astorga (Espanha)
Astorga (Paraná)
Microrregião de Astorga — no Paraná, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos